The Concert (1921) — filme dirigido por Victor Schertzinger
Concert Channel — canal de TV da Digital Latin America encerrado em 2015

Música
The Concert (álbum dos Creedence Clearwater Revival) — de 1980
Concert: The Cure Live — de 1984
The Concert (álbum de Barbra Streisand) — de 1994

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música